«Полезный Блог» — веб-сайт, сборник кулинарных рецептов, оформленный в виде блога. Проект был запущен в 2012 году, его автором является Людмила Бриллиант.

Участие в ежегодных конкурсах 
 2013 год
 Призёр XIII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в двух номинациях: «Тематический сайт» и «Познавательные сайты и блоги».
 Web-Resurs.ru — открытый конкурс и каталог сайтов, в номинации «Лучший информационный сайт», по итогам оценок жюри — 2-е место. По итогам пользовательского голосования — 1-е место.

Примечания

Ссылки 
 poleznyblog.ru 
 Интервью с автором сайта «Полезный Блог» и украинской интернет-газеты «Утро» 

Сайты, появившиеся в 2012 году
Сайты России